Chondracanthodes är ett släkte av kräftdjur. Chondracanthodes ingår i familjen Chondracanthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Chondracanthodes